То́мас (Том) Во́тсон ():

 Том Вотсон (гольфіст)
 Томас Вотсон (молодший) (1914–1993) — директор компанії IBM, син засновника компанії Томаса Вотсона (старшого)
 Томас Вотсон (старший) (1874–1956) — один з засновників компанії IBM
 Томмі Вотсон (шотландський футболіст)
 Томмі Вотсон (англійський футболіст)
 Том Вотсон (ірландський футболіст)
 Том Вотсон (англійський футболіст)
 Том Вотсон (1859–1915) — англійський футбольний тренер

Сторінки зі списками однофамільців-тезок